Robert Morris – scrittore britannico
Robert Morris (n. 1965), hacker statunitense
Robert Morris – scultore contemporaneo
Robert Bruce Morris (1902-1986) – allenatore di pallacanestro statunitense
Robert Morris (1734 – 1806) – politico e finanziare statunitense
Robert Morris (n. 1940) – attore britannico
Robert Morris (1808 – 1855) – politico e avvocato statunitense, sindaco di New York